Ни́на Миха́йловна Бе́йлина (, 4 марта 1937, Москва — 25 ноября 2018, Нью-Йорк) — советско-американская скрипачка и педагог.

Окончила Центральную музыкальную школу и Московскую консерваторию (1953), училась у Абрама Ямпольского и Давида Ойстраха, в аспирантуре — у Юлия Эйдлина в Ленинграде. Лауреат международных конкурсов им. Энеску в Бухаресте (первая премия), им. Чайковского в Москве (третья премия), имени Маргерит Лонг и Жака Тибо в Париже (Гран При) и Золотой Медали Viotti D’Oro (Италия) с присуждением звания «Музыкант года».

Гастролировала по всему миру: в частности, в 1971 г. исполнила концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского в Боготе с Филармоническим оркестром Боготы под управлением Хосе Карлоса Сантоса.

С 1977 года жила и работала в США. Дебют в США — 12 января 1978, в Нью-Йорке, в концертном зале «Y» на 92-й улице, в Манхэттене. В 1978-2017 гг. была профессором в Маннес-колледже.

Семья 
 Муж — молдавский дирижёр Израиль Гильевич (Гилелевич) Чудновский (1924—1971), заслуженный артист РСФСР.
 Сын — американский скрипач Эмиль Израилевич Чудновский ().

Примечания

Ссылки 
 Бахиана Нины Бейлиной , в журнале Вестник онлайн.
 Чем поет скрипка? Интервью с Ниной Бейлиной , в журнале «Чайка».
 Скрипка Нины Бейлиной , в журнале «Чайка».
 конкурс им. Энеску в Бухаресте 

Скрипачи СССР
Скрипачи России
Скрипачи США
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты США
Выпускники Московской консерватории
Музыкальные педагоги США
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского